Адипоки́ны (или адипоцитоки́ны — от  жир, клетка и движение) — гормоны жировой ткани — являются разновидностью цитокинов (небольших пептидных информационных молекул), выделяемых адипоцитами (клетками жировой ткани).

К адипокинам относят:
 IL-6 — Интерлейкин 6;
 CCL2 — фактор хемотаксиса моноцитов ();
 TNFα — Фактор некроза опухоли;
 Лептин;
 Апелин и другие.

См. также 
 Жировая ткань
 Цитокины

Примечания 

Цитокины